A31 oder A-31 steht für folgende Straßen:
 Autoestrada A31 in Portugal
 Autoroute A 31 in Frankreich
 Autostrada A31 in Italien
 Autovía A-31 in Spanien
 Bundesautobahn 31 in Deutschland
 Rijksweg 31 in den Niederlanden
 A31 road in England
 A31 (Kasachstan)

A31